Miadziołka to nazwa miejscowości i rzeki na Białorusi oraz nazwisko białoruskiej działaczki narodowej.

 Miadziołka – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim

 Miadziołka – rzeka, prawy dopływ Birwity

 Paulina Miadziołka – białoruska artystka, pedagog, działaczka narodowa

Linki zewnętrzne